Libštejn je název více míst:

 Libá, obec v okrese Cheb, německy Liebenstein, dříve česky Libštejn
 Libštejn (hrad), zřícenina hradu na území obce Liblín v okrese Rokycany, v podhradí Libštejnský Mlýn (celé podhradí též značeno jako Libštejn)
 Libštejn (Vamberk), osada v části Peklo města Vamberk v okrese Rychnov nad Kněžnou
 dřívější název vesnice Zálesí, část obce Biskupice v okrese Svitavy

Externí odkazy